

Patronyme 

La famille Coppola, famille américaine aux racines italiennes dont :
 Carmine Coppola (1910-1991), auteur compositeur américain qui a notamment participé aux bandes originales des films Le Parrain II et Apocalypse Now ;
 Anton Coppola (1917-2020), compositeur et chef d'orchestre américain, frère du compositeur Carmine Coppola, oncle du réalisateur Francis Ford Coppola ;
 Francis Ford Coppola (né en 1939), fils du précédent, réalisateur américain, notamment de la trilogie Le Parrain et du film Apocalypse Now ;
 Christopher Coppola (né en 1962), réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain, neveu de Francis Ford Coppola ;
 Gian-Carlo Coppola (1963 - 1986), fils aîné de Francis Ford Coppola ;
 Roman Coppola (né en 1965), réalisateur américain auteur de CQ, fils de Francis Ford Coppola ;
 Sofia Coppola (née en 1971), réalisatrice américaine, notamment Lost in Translation, fille de Francis Ford Coppola ;
 Gia Coppola (née en 1987), réalisatrice américaine de Palo Alto, petite-fille de Francis Ford Coppola.
La famille Coppola comprend également l'acteur Nicolas Cage (neveu de Francis Ford Coppola), l'actrice Talia Shire (sœur de Francis Ford Coppola) et l'acteur Jason Schwartzman (fils de Talia Shire).

Le patronyme Coppola est également porté par :
 Alicia Coppola (née en 1968), actrice américaine ;
 Antoine Coppola, cinéaste français ;
 Carlo Coppola, peintre italien baroque du  ;
 Diego Coppola (2003-), footballeur italien ;
 Egidio Coppola (1852-1928), peintre italien ;
 Guillaume Coppola (né en 1979), pianiste français ;
 , ancien footballeur argentin, puis agent sportif de Diego Maradona ;
 Giacomo Coppola (1797-1872), sénateur et ministre italien ;
 Horacio Coppola (1906-2012), photographe et cinéaste argentin ;
 Imani Coppola (née en 1978), chanteuse américaine ;
 Ivana Coppola, (née en 1965), comédienne et directrice artistique franco-italienne ;
 Loïc Coppola, (né en 1993), producteur & dj français ;
 Mario Coppola, peintre italien ;
 Piero Coppola (1888-1971), chef d'orchestre italien, contemporain de Maurice Ravel ;
 Pietro Antonio Coppola (1793-1877), compositeur italien ;
 Sam Coppola (1935-2012), acteur américain.

Nom commun 
 La coppola, type traditionnel de bonnet plat généralement porté en Sicile, en Calabre, en Sardaigne et en Corse.